Estadio Diego Armando Maradona puede referirse a:

 Estadio Diego Armando Maradona, estadio de fútbol en Buenos Aires, Argentina;
 Estadio Diego Armando Maradona, estadio de fútbol en Nápoles, Italia (anteriormente conocido como Estadio San Paolo).